Сергей Александрович Студенецкий:
 Студенецкий, Сергей Александрович (1877—после 1930) — товарищ (заместитель) головы города Москвы (1917).
 Студенецкий, Сергей Александрович (1928—2005) — советский, российский исследователь и организатор использования биологических ресурсов гидросферы и аквакультуры, член-корреспондент ВАСХНИЛ.